Audaz, ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española

 El Audaz fue un cañonero-torpedero de la clase Temerario, que fue botado en el Arsenal de la Carraca el 9 de agosto de 1891, antes de entrar en servicio, por real orden de 4 de agosto de 1892, fue rebautizado Martín Alonso Pinzón, entrando en servicio en 1893. Fue dado de baja en 1911.
 El  fue un destructor de la clase Furor, construido en los astilleros escoceses que entró en servicio el 24 de marzo de 1898, fue dado de baja en 1925.
 El  fue un buque que estuvo categorizado como torpedero, cazasubmarinos, fragata rápida y destructor antisubmarino, líder de su clase compuesta por nueve buques iguales, construidos por Bazán en Ferrol; Fue botado el 24 de enero de 1951. Entró en servicio el 30 de junio de 1953 y fue dado de baja el 16 de septiembre de 1974.
 El  es el quinto buque de acción marítima, en construcción en San Fernando.

Nombres de buques de la Armada de España